La Boissière (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 La Boissière (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 La Boissière (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 La Boissière (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 La Boissière (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary

Zobacz też 
 Boissière